Die Saison 2014/15 der A-Junioren-Bundesliga war die zwölfte Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorangegangenen elf Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Süd/Südwest um die deutsche Fußballmeisterschaft der A-Junioren. Die Halbfinals wurden in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Der Finalsieger nahm am Meisterschaftsweg der UEFA Youth League 2015/16 teil. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender Deutscher Meister ging die TSG 1899 Hoffenheim in die Saison.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nahmen Eintracht Braunschweig und RB Leipzig als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, SV Meppen und Energie Cottbus, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Meppen (1:1; 4:3 n. E.) durchsetzte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der FC Viktoria Köln als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, der 1. FC Mönchengladbach als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und Preußen Münster aus der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger gelangten der 1. FC Nürnberg aus der A-Jugend-Bayernliga und der SV Waldhof Mannheim aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Meister der A-Jugend-Regionalliga Südwest, der 1. FC Saarbrücken, und der A-Jugend-Hessenliga, FC Bayern Alzenau, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Saarbrücken erst nach einem Elfmeterschießen (4:3; 0:1; 3:2 i. E.) durchsetzte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2015 
Die Meister aller Staffeln sowie die zweitplatzierte Mannschaft der Staffel Süd/Südwest qualifizierten sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Die folgenden Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2014/15 bei kicker.de
 Staffel West 2014/15 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2014/15 bei kicker.de

Fußballsaison 2014/15
2014/15